Mario Corti può riferirsi a:

 Mario Corti (1882-1957), compositore e violinista italiano
 Mario Corti (1931-), calciatore italiano
 Mario Corti (1946-), uomo d'affari svizzero